Marlene (1922-2014), chanteuse brésilienne ;
 Marlene, personnage fictif de la série française Les petits meurtres d'Agatha Christie
 Marlene, personnage fictif du dessin animé Dragon Ball Z ;

 Marlene, documentaire allemand de Maximilian Schell, sorti en 1984 ;
 Marlene, film allemand de Joseph Vilsmaier, sorti en 2000.

Voir aussi 
 Marlene Kuntz, groupe de rock italien